Kossuth híd, Duna, Budapest (megszűnt)
Kossuth híd, Kis-Duna, Esztergom
Kossuth híd, Mosoni-Duna, Győr